Кевин Норвуд Бејкон (; Филаделфија, 8. јул 1958) амерички је глумац.

Рођен је у породици са петоро деце, као најмлађи. Мајка му је Рут Хилда рођена Холмс, која је била наставница и феминистичка активисткиња. Отац Едмунд Бејкон је архитекта. Напушта породицу са 17 година како би изградио каријеру на Бродвеју. Његови први наступи у филмовима су прошли незапажени.

Каријера 

Успеси су почели 1982. године, тада је добијао добре улоге са Шоном Пеном и Валом Килмером, а филм Ресторан (у којем је такође играо) био номинован за Оскар. Постао је општепознат када са улогом у филму Футлуз 1984. године. Али филмови снимљени крајем осамдесетих нису одржали углед Бејкона, и његова каријера је застала. Међутим 1991. године је са Оливером Стоуном снимио филм ЏФК, у којем је играо улогу хомосексуалне мушке проститутке. После тога игра запажене улоге између осталог у филму Аполо 13. Тај филм је уз Оскара донео и велику зараду. Од тада је један од најтраженијих глумаца у Холивуду.

Приватни живот 

Кевин Бејкон је ожењен од 1988. године, супруга му је Кира Сеџвик, имају двоје деце, сина Тревиса (1989) и ћерку Сози (1992).

Филмографија 

|- 
| 1978. || || -{Animal House}- || Chip Diller || 
|- 
| 1979. || || -{Starting Over}- || Man (Jong stel) || 
|- 
| 1979. || || -{The Gift}- || Teddy || 
|- 
| 1979. || || -{Search for Tomorrow}- || Todd Adamson || 
|- 
| 1980. || Петак тринаести || -{Friday the 13th}- || Jack Burrell || 
|- 
| 1980. || || -{Hero at Large}- || Tweede tiener || 
|- 
| 1980-1981 || || -{The Guiding Light}- || T. J. 'Tim' Werner #2 || 
|- 
| 1981. || || -{Only When I Laugh}- || Don || 
|- 
| 1982. ||Ресторан || -{Diner}- || Тимоти Фенвик Млађи || 
|- 
| 1982. || || -{Forty Deuce}- || Ricky || 
|- 
| 1983. || || -{The Demon Murder Case}- || Kenny Miller || 
|- 
| 1983. || || -{Enormous Changes at the Last Minute}- || Dennis || 
|- 
| 1984. || Футлуз || -{Footloose}- || Ren McCormack || 
|- 
| 1984. || || -{Mister Roberts}- || Ens. Frank Pulver || 
|- 
| 1986. || || -{Quicksilver}- || Jack Casey || 
|- 
| 1987. || || -{White Water Summer}- || Vic || 
|- 
| 1987. || Авиони, возови и аутомобили || -{Planes, Trains & Automobiles}- || Taxi Racer || 
|- 
| 1988. || || -{Lemon Sky}- || Alan || 
|- 
| 1988. || || -{She's Having a Baby}- || Jefferson 'Jake' Edward Briggs || 
|- 
| 1988. || || -{End of the Line}- || Everett || 
|- 
| 1988. || || -{Criminal Law}- || Martin Thiel || 
|- 
| 1989. || || -{The Big Picture}- || Nick Chapman || 
|- 
| 1990. || Подрхтавање || -{Tremors}- || Валентајн „Вал” Маки || 
|- 
| 1990. || Танка линија смрти || -{Flatliners}- || David Labraccio || 
|- 
| 1991. || || -{Pyrates}- || Ari || 
|- 
| 1991. || || -{Queens Logic}- || Dennis || 
|- 
| 1991. || || -{He Said, She Said}- || Dan Hanson || 
|- 
| 1991. || ЏФК || -{JFK}- || Willie O'Keefe || 
|- 
| 1992. || Неколико добрих људи || -{A Few Good Men}- || Capt. Jack Ross || 
|- 
| 1994. || || -{New York Skyride}- || Gastheer || 
|- 
| 1994. || || -{The Air Up There}- || Jimmy Dolan || 
|- 
| 1994. || Дивља река || -{The River Wild}- || Wade || 
|- 
| 1995. || || -{Murder in the First}- || Henri Young || 
|- 
| 1995. || Аполо 13 || -{Apollo 13}- || Џек Свајгерт || 
|- 
| 1995. || || -{Balto}- || Balto || глас 
|- 
| 1996. || Спавачи || -{Sleepers}- || Sean Nokes || 
|- 
| 1997. || || -{Picture Perfect}- || Sam Mayfair || 
|- 
| 1997. || || -{Telling Lies in America}- || Billy Magic || 
|- 
| 1998. || Копање до Кине || -{Digging to China}- || Ricky Schroth || 
|- 
| 1998. || Дивље страсти || -{Wild Things}- || Sgt. Ray Duquette || 
|- 
| 1999. || Комешање ехоа || -{Stir of Echoes}- || Tom Witzky || 
|- 
| 2000. || Мој пас Скип || -{My Dog Skip}- || Jack Morris || 
|- 
| 2000. || Човек без тела || -{Hollow Man}- || Sebastian Caine || 
|- 
| 2002. || Заробљен || -{Trapped}- || Joe Hickey || 
|- 
| 2003. || Мистична река || -{Mystic River}- || Sean Devine || 
|- 
| 2004. || Дрвосеча || -{The Woodsman}- || Walter || 
|- 
| 2004. || Мрачне опсесије || -{Cavedweller}- || Randall Pritchard || 
|- 
| 2005. || Љубавник || -{Loverboy}- || Marty || 
|- 
| 2005. || Фризерај || -{Beauty Shop}- || Jorge || 
|- 
| 2005. || || -{Where the Truth Lies}- || Lanny Morris || 
|- 
| 2006. || || -{Saving Angelo}- || Brent || 
|- 
| 2006. || || -{The Air I Breathe}- || Love || 
|- 
| 2007. || Колосек судбине || -{Rails & Ties}-'' || Том Старк || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1958.
Људи из Филаделфије
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Амерички атеисти